Ле-Боссе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південний схід від Парижа, 37 км на схід від Марселя, 14 км на північний захід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 4061 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 9793,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Туристичне бюро муніципалітету Ле-Боссе 
 [ Розташування муніципалітету Ле-Боссе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар